Assedio di Exeter (c. 630) – assedio dei merciani, detto anche assedio di Caer-Uisc. Quasi certamente fittizio.
 Assedio di Exeter (893) – assedio dei danesi
 Assedio di Exeter (1068) – assedio di Guglielmo il Conquistatore durante la conquista normanna dell'Inghilterra
 Assedio di Exeter (1549) – assedio che ebbe luogo durante la rivolta del Prayer Book
 Assedio di Exeter (1642) – assedio durante la prima guerra civile inglese